Presidente Esporte Clube Foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso.

Campanhas de destaque

Estaduais 
  Vice-Campeonato Mato-Grossense da Segunda Divisão: 1990.

Clubes de futebol de Mato Grosso
Clubes de futebol fundados em 1980